Buendía kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Buendía, Mexiko, ort, Durango, Gómez Palacio,

Spanien 

 Buendía, Spanien, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Buendía (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar